Manso ist der Name einer französischen Gemeinde:
 Manso auf Korsika

Orte in Ghana:
 Manso Nkwanta
 Bono Manso
 Manso (Ghana) bei Takoradi

Name eines Stammes im Norden Mexikos:
 Manso (Volk)

Manso ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Manso (* 1982 oder 1983), spanischer Squashspieler
 Alonso Manso (1460–1539), spanischer Bischof
 Antonio Palazuelos Manso, spanischer Ökonom
 Francisco Manso (* 1949), portugiesischer Regisseur
 Giovanni Battista Manso (1567–1645), italienischer Schriftsteller

 Juana Manso de Noronha (1819–1875), argentinische Schriftstellerin
sowie:
 Professor Manso, Mitglied der spanischen Band The Pinker Tones